Bari Airport Italië, een IATA airport code.
 Basisregistratie Inkomen;
 Belt and Road Initiative, de Nieuwe Zijderoute onder impuls van China
 BRI Tower
 Brigade de recherche et d'intervention, een Franse politie-eenheid;